Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, Principe consorte del Regno Unito (1819-1861)
 Alberto II di Monaco, principe di Monaco (1958-vivente)